Gorgoni – mostri della mitologia greca

Persone 
 Gaetano Gorgoni – politico italiano
 Gianfranco Gorgoni – fotografo italiano
 Innocenzo Gorgoni – arcivescovo cattolico italiano
 Olga Gorgoni – attrice italiana

Pagine correlate 
Gorgona
Gorgone (disambigua)